Bellflower (Califórnia)
Bellflower (Illinois)
Bellflower (Missouri)

Desambiguações de topônimos